Монтт — фамилия, распространённая главным образом среди испаноязычных чилийцев.
 Монтт, Альберто — художник-карикатурист
 Монтт, Мануэль — президент Чили (1851—1861)
 Монтт, Педро — президент Чили (1906—1910)
 Монтт, Хорхе — президент Чили (1891—1896)
 Риос Монтт, Марио Энрике — католический епископ, правозащитник, брат бывшего диктатора Гватемалы.
 Риос Монтт, Хосе Эфраин — диктатор Гватемалы до 1983 г.